Esbern Snare henviser til flere artikler:
 Esbern Snare – gammel dansk kriger.
 Esbern Snare (fregat) – ældre krigsskib som gjorde tjeneste i den danske flåde.
 L17 Esbern Snare – Nyere krigsskib i den danske flåde af Absalon-klassen.
 Esbern Snare Gruppe, DDS – Spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps, DDS i Kalundborg.